Teaterpokalen ist ein dänischer Theaterpreis, der seit 1933 jährlich von der Vereinigung der Dänischen Theaterjournalisten (Foreningen af Danske Teaterjournalister) für die beste künstlerische Leistung der zurückliegenden Theatersaison vergeben wird, sowohl an Darsteller wie auch Regisseure. Der Preis ist mit 50.000 DKK dotiert, die vom dänischen Kulturministerium bereitgestellt werden.

Preisträger

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz

Einzelnachweise 

Theaterpreis

Erstverleihung 1933
Kulturpreis (Dänemark)
Theater (Dänemark)